Nomenclatuur
 Naamgeving van Chinese keizers
 Naamgeving van planetoïden
 Meertalige naamgeving
 Binaire naam, binaire naamgeving
 Extrusief gesteente#Naamgeving en classificatie, naamgeving van uitvloeiings en ganggesteenten op chemische samenstelling
 Lijst van spaceshuttlemissies#Aanduiding van een missie, naamgeving van een shuttlemissie